Окръг Ходонин () се намира в Южноморавски край, Чехия. Площта му е 1099,13 km2, а населението му - 156 164 души (2013). Административен център е град Ходонин. В окръга има 82 населени места, от които 8 града.

География 
Разположен е в югоизточната част на Южноморавския край. В рамките му граничи с окръзите Брецлав на запад и Вишков на северозапад. На север и североизток граничи с окръзите Ухерске Храдище и Кромержиж на Злинския край.

Население 
Данни за 2009 г.:

Етнически състав през 2001 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници 

Окръзи в Чехия
Южноморавски край